Changy ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Changy (Loire) im Département Loire
 Changy (Marne) im Département Marne
 Changy (Saône-et-Loire) im Département Saône-et-Loire

Changy ist der Familienname folgender Personen:

 Alain de Changy (1922–1994), belgischer Autorennfahrer